Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie International, se dispute à Séoul du 21 au .

Kimiko Date-Krumm remporte le simple dames. En finale, elle bat Anabel Medina Garrigues, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Abigail Spears.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit la Japonaise Kimiko Date-Krumm gagner le tournoi la veille de ses 39 ans. Pour réaliser cette performance, la  mondiale a notamment éliminé en quarts de finale la favorite Daniela Hantuchová (), la tenante du titre Maria Kirilenko en demi-finale et Anabel Medina Garrigues () en finale. Ce premier titre acquis depuis le Classic de San Diego en 1996, fait de Date Krumm la deuxième joueuse la plus âgée du circuit à remporter un tournoi en simple, après l'Américaine Billie Jean King en 1983.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Coree
Sport en Corée du Sud en 2009
Tennis en septembre 2009